Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици у дворани 1994. године одржано је 11. и 12. марта.  у Паризу, (Француска). 
 
Због настанка 18 нових зен+мања у периоду 1990—1993, самим тим п вечег прилина вечег броја такмичарки, ово 23. Евроско првенство у дворани у скоку увис, први пут је такмичења одржавало у два нивоа: квакификације и финале.  
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1992. у Ђанови  није бранила Хајке Хенкел из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовалло је 22 такмичарке из 17 земаља.

  Аустрија (1)
  Белгија (1) 
  Белорусија (1) 
  Бугарска (2) 
  Чехословачка (1)
  Француска (1)
  Немачка (2)
  Грчка (1)
  Летонија (1) 
  Молдавија (1) 
  Норвешка (1) 
  Русија (2) 
  Словенија (1)
  Швајцарска (2)
  Шведска (2)
   Турска (1) 
   }Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1994. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 1994. године пре почетка првенства 10. март 1994, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 1994.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 11. марта, квалификациона норма за пласман у финале међу 12 најбољих износила је 1,89 м (КВ) коју је испунило свих 12 финалиста.

Финале 
Финале је одржано 12. марта 1994.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 23. Европског првенства у дворани 1970—1994.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 19924 сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1994. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1994.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани